

Patronyme 

 Brian Culbertson (né en 1973), claviériste de jazz américain
 Ely Culbertson (1891-1955), joueur de bridge américain
 Frank Lee Culberston, Jr. (né en 1949), astronaute américain
 Sarah Culberson (née en 1976), actrice et danseuse américaine et sierraléonaise, et princesse Mendé.

Toponyme 

 Culbertson, ville de l’État du Montana, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme